Giovan Battista Corniani – commediografo, saggista e critico letterario italiano
 Giovan Giacomo Corniani – funzionario e diplomatico italiano
 Giuliano Corniani – ingegnere e politico italiano
 Iris Corniani – ex nuotatrice italiana